Zweeds voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Zweeds voetbalelftal onder 19 (vrouwen)